

Patronyme 

 Bob Crompton (1879-1941), footballeur anglais ;
 Darren Crompton (1972-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Samuel Crompton (1753-1827), inventeur britannique.
 Samuel Crompton (1er baronnet) (1786-1849), homme politique du Royaume-Uni.

Toponyme 
 Shaw and Crompton, ville anglaise du comté métropolitain du Grand Manchester.

Référence 

Patronyme anglais